

Gana 
 Axante (Gana) — estado do Gana com sede em Cumasi
 Império Axante — império dos axantes com sede em Cumasi
 Axantes — grupo étnico do Gana fundador do Império Axante
 língua axante — língua dos axantes

Cultura 

 Ashanti (cantora) — cantora de R&B americana
 Ashanti (álbum) — álbum da cantora Ashanti
 Ashanti (filme) — filme americano de 1979 dirigido por Richard Fleischer

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história
Desambiguações de linguística

Desambiguações de música
Desambiguações de cinema